Список видів роду Зірочки:

Список, який містить 209 визнаних видів роду Зірочки (Gagea), складений на основі даних сайту «The Plant List».

Українські назви видів, які містять посилання на авторитетні джерела, є прийнятими українськими назвами.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Примітки

Посилання 

 Список видів роду Gagea на сайті «Vascular Tropicos» Міссурійського ботанічного саду 
 Gagea на сайті «International Plant Names Index» 
 Gagea на сайті «Plantsystematics» 
 http://www.bgci.org/plant_search.php?page=1&ftrFamily=&ftrRedList=&ftrGenus=Gagea&ftrRedList1997=&ftrSpecies=&ftrEpithet=&ftrGardenID=&ftrPagerLimit=100&ftrCWR=&ftrMedicinal=&ftrGTC=&action=Find#results  

 
Зірочки
Зірочки